Unter Feuerross versteht man:

 eine Dampflokomotive
 einen Feuerbock
 Das eiserne Pferd, einen Stummfilm, der in deutschen Kinos als Das Feuerroß lief